Даниил Владимирович Тарасов () — российский хоккеист, нападающий клуба «Автомобилист», выступающего в КХЛ.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник хоккейной школы московского «Динамо». Однако сезон 2009/2010 Даниил уже начал за океаном в Международной юниорской хоккейной лиги, где в финале чемпионата забил пять голов в ворота «Нью-Джерси Кингс», тем самым его команда впервые в истории выиграла титул.
В том же сезоне Тарасов успел сыграть в USHL. Подписал контракт с «Ватерлоо Блэк Хоукс», летом стал игроком «Индианы», где за два года Даниил забил более 90 голов и выиграл титул лучшего снайпера.

Со временем подписал контракт АХЛ. Однако из-за локаута Тарасов провел за «Вочестер» только один матч. Осенью ему пришлось познакомиться с еще одной аббревиатурой — ECHL (Лига восточного побережья).

В январе 2013 года Тарасов перебрался поближе к основному составу «акул»: в ECHL он играл в Сан-Франциско, что в 50 милях от Сан-Хосе, а фарм-клуб располагается на другом побережье.
За неполный сезон 2012/13 Тарасов забил 14 голов, что убедило «Сан-Хосе» в необходимости подписать с ним контракт.

Тарасов дебютировал в НХЛ в начале февраля 2015 года. В первом матче в заокеанской лиге с «Ванкувер Кэнакс» россиянин сделал голевую передачу. 27 февраля «Шаркс» отправили Тарасова в АХЛ, а 15 марта вызвали обратно.

17 июля 2015 года Даниил Тарасов вернулся в московское «Динамо», подписав контракт на два года.

21 октября 2019 года Тарасов забросил 4 шайбы в гостевом матче против «Амура», став первым динамовцем с 1984 года, кому удалось забросить более 3 шайб в одном матче. Во всех 4 шайбах ассистентами Тарасова были Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. 19 декабря 2019 года забросил три шайбы в домашнем матче против «Северстали» (8:1).

В июле 2021 года по обмену перешел в «Ак Барс».

В интервью заместителю шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артуру Хайруллину 9 августа 2021 года на вопрос: «Насколько тяжело было покидать «Динамо»?» Даниил ответил:

«Я давно в «Динамо», застал не одну смену руководства. Я всегда был предан клубу, когда клуб обанкротился, мог уйти в другой, но остался. Всегда отдавал всего себя на льду и доказывал, что достоин быть в «Динамо». Я не знаю, связана ли смена руководства с моим уходом, мне никто ничего толком не сказал.».

В ноябре Даниил Тарасов расторг контракт с «Ак Барс» и подписал с "Автомобилистом"

Статистика

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки КХЛ, забивавшие 4 и более голов в одной игре